Fotbalový turnaj mužů na Letních olympijských hrách 2020 se koná od 22. července do 7. srpna 2021 v Kašimě, Rifě, Saitimě, Sapporu a Čófě. Finálový zápas hostí Nissan Stadium v Jokohamě.

Medailisté

Základní skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Vyřazovací fáze 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Pavouk

Čtvrtfinále

Zápasy

Semifinále

Zápasy

Zápas o bronzovou medaili

Zápas o zlatou medaili

Odkazy

Externí odkazy 

2020